Эригона () — персонаж древнегреческой мифологии 

Дочь Икария, мать Стафила.

Дионис соблазнил её. Дионис подарил возлюбленному Эригоны виноградную лозу, а её отцу — мех с вином. Когда отец был убит пьяными афинскими пастухами, впервые попробовавшими вино и посчитавшими, что Икарий угостил их ядом, Эригона повесилась на дереве, попросив в предсмертной молитве о том, чтобы все девушки Афин поступали так же до тех пор, пока не будут найдены убийцы её отца. Молитвы были услышаны: афинские девушки, которых боги поразили безумием, покончили с собой, а Эригону после её смерти Зевс превратил в созвездие Девы. Ей посвящена элегия Эратосфена (сохранились фрагменты).

Каждый год в Афинах проводился праздник вина , на котором Икария и Эригону чтили как героев. В конце второго дня праздника, дня Хоэс, «дня кувшинов» () девушки раскачивались на качелях, представлявших собой высоко подвешенные стулья, к которым подвешивали также фаллосы из цветов. Качание на качелях называлось Алетиды (, «бродяга») или Айора,  ( «верёвка»,  «качели»).

В честь Эригоны назван астероид (163) Эригона, открытый в 1876 году.

Примечания

Ссылки 

Героини древнегреческих мифов
Катастеризмы
Мифы Аттики